la fontana dell'Esedra di Napoli, una fontana monumentale che si trova nel parco della Mostra d'Oltremare
l'altro nome con il quale è conosciuta la fontana delle Naiadi di Roma, che si trova in piazza della Repubblica, detta anche  piazza Esedra.